Faber steht für:
 Faber (Familienname), einen Familiennamen; für Herkunft und Namensträger siehe dort 
 Faber-Jackson-Beziehung, eine Relation in der Astronomie
 Wilhelm Faber (Unternehmen), eine deutsche Bauunternehmensgruppe
 Faber & Schleicher, ein Druckmaschinenhersteller
 Faber-Castell, ein Schreibwarenhersteller 
 den Schreibwarenhersteller Eberhard Faber, siehe Staedtler
 Faber Lotto-Service, ein Lotto-Dienstleister
 Sektkellerei Faber, ehemalige Sektkellerei mit eigener Sektmarke, siehe Schloss Wachenheim AG
 Verlag Faber & Faber, ein Verlag
 Klaus Faber (Unternehmen), Handelsunternehmen für Kabel und Leitungen
 Faber (Rebsorte), eine Rebsorte
 Faber (Sänger), Künstlername des Schweizer Sängers Julian Pollina

Siehe auch: 
 Homo faber
 Farber
 Faber-Castell (Begriffsklärung)
 Fabr.
 Fabre
 Faber, Bönisch, Dalay und Kossik, Figuren des Tatort Dortmund